

Alimentation 
Le thé wulong (, ou selon la graphie anglaise thé oolong) est un type de thé vert, du Sud-Est de la Chine.

Arts 
La danse du dragon () est une danse traditionnelle chinoise mettant en scène un dragon oriental.

Géographie 
Le xian de Wulong () est une subdivision de la municipalité de Chongqing en Chine.

Géologie 
Le karst de Wulong () est un grand complexe de cavités naturelles situé sur le territoire chinois du xian de Wulong.

Paléontologie 
Wulong () est un genre éteint de petits dinosaures à plumes du Crétacé inférieur de Chine.